Puumala steht für:
 Puumala, Gemeinde in Südostfinnland
 Puumala-Virus (PUUV), eine Art der Hantaviren

Puumala ist der Familienname von:
 Jussi Puumala (1878–1953), finnischer Politiker 
 Tuomo Puumala (* 1982), finnischer Politiker 
 Veli-Matti Puumala (* 1965), finnischer Komponist